Severini ima više značenja:
 Severini (Avelino)
 Severini (Kjeti)